Bonnefontaine kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Bonnefontaine, Jura, departementet Jura i regionen Bourgogne-Franche-Comté,

Schweiz 

 Bonnefontaine, Fribourg, ort,